Пляжный теннис () — вид спорта, сочетающий в себе черты пляжного волейбола и тенниса.

История пляжного тенниса 
Пляжный теннис зародился в 1978 году в итальянской Равенне. Именно там на местных пляжах появились люди с ракетками, причем не с обычными, а со специальными — без струн, и сделанными из цельного пластика (ныне используют графит и фиберглас).

В Италии создали Международную федерацию пляжного тенниса. Первым и до сих пор действующим её президентом стал Джандоменико Беллеттини. В 2007 году Международная федерация тенниса (ITF) официально признала новый вид тенниса и запустила программу соревнований мирового тура.

С 2008 года ежегодно под эгидой ITF проводятся Чемпионаты Европы, с 2009 года Чемпионаты Мира, а с 2012 года командный Чемпионат Мира по пляжному теннису.

2008 год
 ITF приняла решение о проведении международных турниров по всему миру.
 В Риме проходит первый Европейский чемпионат по пляжному теннису.

2009 год
В Риме проходит первый Мировой чемпионат по пляжному теннису. 

2010 год
 В Турции проходит второй Европейский чемпионат по пляжному теннису. Таким образом, пляжный теннис впервые покидает родные края солнечной Италии.

2011 год
 Официальными мячами для игры в пляжный теннис признаны оранжевые мячи, которые заменили привычные зеленые.
 В Болгарии проходит третий Европейский чемпионат по пляжному теннису.

2012 год
 В России проходит первый Мировой командный чемпионат по пляжному теннису.
 В Сан-Марино проходит четвёртый Европейский чемпионат по пляжному теннису.
 Мировой чемпионат по пляжному теннису впервые покидает Италию.

2013 год
 В январе меняется подсчет мирового рейтинга: теперь начисление идет из лучших 6 игр вместо лучших 4, а обновления на сайте ITF  публикуются спустя 3 недели после проведения турнира.
 В июне проходит первый Панамериканский чемпионат по пляжному теннису, который становится четвёртым крупнейшим чемпионатом ITF. 
 9 сентября согласно рейтингу ITF бразильская пара Саманта Барижан (Samantha Barijan) и Жоана Кортэз (Joana Cortez) становятся первыми не итальянскими топ-игроками.

2014
 16 июня бразилец Вини Фонт (Vinicius Font) возглавил мировой рейтинг ITF в мужском разряде, став первым не итальянским топ-игроком.
 24 страны приняли участие в Мировом командном чемпионате по пляжному теннису в Москве.''
 Заключительный день командного чемпионата мира по пляжному теннису в Москве впервые транслировался прямом эфире.

2015

 Во время проведения командного чемпионата мира в Москве впервые проходят юниорские соревнования.
 Командный чемпионат мира в Москве принимает  28 стран-участниц.
 Онлайн счет на командном чемпионате мира впервые переходит рубеж  10,000 просмотров.
 Российское телевидение впервые ведет  видеотрансляцию  финала командного чемпионата мира в Москве. 
 Пляжный теннис включен в Средиземноморские пляжные игры 28 августа - 1 сентября, где приняли участие команды из девяти стран. 
 Марайке Биглмайер (Maraike Biglmaier) из Германии стала первой Европейской спортсменкой за пределами Италии, достигшей первой строчки в женском рейтинге ITF (14 сентября).
 Израиль впервые принимает Европейский чемпионат по пляжному теннису.
Впервые титул Чемпионов Европы по пляжному теннису не принадлежит итальянцам полностью, россияне Никита Бурмакин и Дарья Чуракова одерживают победу в смешанной категории (mixed doubles).

2016

 Турниры, которые учитываются для формирования рейтинга, увеличивают количество с 6 до 8 турниров (по состоянию рейтинга на 4 января).
 Представлена новая структура начисления рейтинга.
 Россия становится чемпионом мира на командном чемпионате в Москве, одержав победу над итальянцами.
 Впервые спортсмены  не итальянского происхождения одерживают победу в финале парной женской или мужской категорий:  бразильянки Джоана Кортес (Joana Cortez) и Рафаэлла Адриана Миллер (Raffaela Adriana Miller) становятся чемпионками мира в женском парном разряде.
Впервые в России проводится международный ITF турнир по пляжному теннису в крытом помещении на песке в Москве (La Plage Club)

Правила игры 
Корт — размеры, аналогичные  площадке для пляжного волейбола — 16×8 м.

Покрытие — песок.

Высота сетки — на высоте 170 см.

Снаряжение — ракетки со сплошной игровой поверхностью без струн (стекловолокно или карбон) и мячи со сниженным давлением.

Ведение счёта — то же, что и в теннисе, за одним исключением: нет правила обязательного преимущества в два очка при счете «ровно», то есть игрок, выигравший следующее очко после счета «ровно», считается победившим в гейме (так называемое правило «внезапной смерти»).

Подача — игрокам дается только ОДНА ПОДАЧА.

При касании мяча сетки на подаче очко не переигрывается.

Игра ведется только с лета. Очко считается выигранным, если мяч касается поверхности корта на половине соперников или когда соперник посылает мяч в аут или в сетку.

В пляжный теннис в основном играют парами, хотя возможна и игра в одиночном разряде, но на площадке меньшего размера. Правилами разрешены как обычная подача с ударом над головой, так и подача снизу. Любой игрок принимающий стороны может выполнить прием подачи.

Инвентарь 

Ракетки — из стекловолокна или карбона.

Мячи — оранжевые, со сниженным давлением.

Пляжный теннис в России 
Под эгидой Федерации тенниса России пляжный теннис активно развивается с мая 2008 года.

В 2009 году на фоне полного доминирования итальянского пляжного тенниса историческим событием стал дебют сборной России по пляжному теннису на международной арене на Чемпионате мира в Италии.

17 июня 2010 года приказом № 606 Министерство спорта, туризма и молодёжной политики России официально признало новую спортивную дисциплину.

В данный момент центрами развития пляжного тенниса являются: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область (Сосновый Бор, Гатчина), Сочи, Адлер, Самара, Саратов, Тольятти, Нижний Новгород, Ярославская область (Рыбинск), в этих городах систематически проводятся серии различных соревнований.

Ссылки 
 Русскоязычный блог о новостях пляжного тенниса 
 Пляжный теннис в России 
 Beach Tennis Russia 
 Страница пляжного тенниса на сайте ITF  
 Пляжный теннис в Республике Беларусь 
 Сайт с информацией об игроках в пляжный теннис

Теннис
Пляжные виды спорта